{| class="infobox" style=""
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Снукерныетурниры
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | British Open
|-
|align = "center" | Дерби, Англия
|-
|align = "center" | ? — 29 февраля 1992
|-
|align = "center" | Assembly Rooms
|-
| Призовой фонд — GB£ ?
|-
| Победитель — £ 75 000
|-
| Высший брейк — 147 (Джеймс Уоттана)
|- 
| Статус — рейтинговый
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Чемпион
|-
| Чемпион 1991 — Стивен Хендри
|-
| Чемпион 1992 — Джимми Уайт|-
| Финалист — Джеймс Уоттана
|}British Open 1992 (также известен как Pearl Assurance British Open 1992 — по названию спонсора) — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил в феврале 1992 года в Дерби, Англия (финал состоялся 29 февраля). Победителем турнира стал Джимми Уайт, обыгравший в финале Джеймса Уоттану со счётом 10:7.

 Высший брейк 

 147 Джеймс Уоттана (1/8 финала)

 Результаты 

 Основной турнир 1 раундМатчи по 5 побед

 Стивен Хендри 5:0 Джейсон Фергюсон  
 Вилли Торн 5:2 Лес Додд  
 Мартин Кларк 5:3 Джон Кэмпбелл  
 Эдди Чарльтон 5:3 Терри Мёрфи  
 Тони Джонс 5:3 Тони Чеппел  
 Марк Беннетт 5:4 Алан Макманус  
 Гэри Уилкинсон 5:4 Джим Чемберс  
 Питер Франсиско 5:3 Дэвид Тейлор  
 Майк Халлетт 5:0 Робби Фолдвэри  
 Джеймс Уоттана 5:1 Стивен Мёрфи  
 Деннис Тейлор 5:3 Брайан Морган  
 Марк Джонстон-Аллен 5:4 Джон Вирго  
 Ален Робиду 5:3 Марк Роуинг  
 Джо Джонсон 5:3 Джо Грек  
 Джимми Уайт 5:3 Клифф Торбурн  
 Найджел Бонд 5:1 Стюарт Риардон 

 Стив Дэвис 5:4 Дэвид Ро  
 Марсель Говро 5:3 Боб Шаперон  
 Терри Гриффитс 5:1 Кен Оуэрс  
 Дэнни Фаулер 5:4 Трой Шоу  
 Джейсон Уэстон 5:0 Дин Рейнолдс  
 Сильвиньо Франсиско 5:1 Джейсон Смит  
 Нил Фудс П:отказ Терри Уиттред  
 Даррен Морган 5:0 Дин О'Кейн  
 Стив Джеймс 5:3 Дрю Хенри  
 Пол Дэвис 5:4 Клифф Уилсон  
 Тони Ноулз 5:2 Джейсон Принс  
 Уэйн Джонс 5:0 Рекс Уильямс  
 Дуг Маунтджой 5:0 Пол Медэти  
 Эндрю Кэйрнс 5:1 Стив Ньюбери  
 Кен Доэрти 5:4 Джон Пэррот  
 Тони Драго 5:3 Роберт Маршалл

Ссылки 

 Результаты турнира на Snooker Scene 
 Некоторые другие данные о турнире в архиве Криса Тёрнера 

British Open
1992 год в снукере